Hlasatel může být:

 hlasatel – člověk, který něco hlásí, ohlašuje, sděluje zprávu apod.
 televizní hlasatel
 rozhlasový hlasatel
 sportovní hlasatel
 nádražní hlasatel

název časopisu
 Hlasatel český – časopis z počátku 19. století
 Hlasatel (časopis)
 Hlasatel literatury české
 Klubovní hlasatel
 Mladý hlasatel
 Pošumavský hlasatel
 Studentský hlasatel

jiný význam
 Papagájův Hlasatel Records – hudební vydavatelství